Amidei steht für:
 Amidei (Adelsgeschlecht), eine italienische Adelsfamilie

Amidei ist der Familienname folgender Personen:
 Martina Amidei (* 1991), italienische Leichtathletin
 Sergio Amidei (1904–1981), italienischer Drehbuchautor